Горње Табориште може бити:

 Горње Табориште (Глина), насељено мјесто града Глине, Банија, Република Хрватска
 Горње Табориште (Слуњ), насељено мјесто града Слуња, Кордун, Република Хрватска